Venus Anadyomene () ist
 das römische Pendant eines Beinamens der Göttin Aphrodite, siehe Anadyomene
 der Titel zahlreicher Gemälde und anderer Kunstwerke, u. a.
 das Gemälde Venus Anadyomene (Tizian) von Tizian
 das Gemälde Venus Anadyomene (Ingres) von Jean-Auguste-Dominique Ingres
 das Gemälde Venus Anadyomene (Böcklin) von Arnold Böcklin

 Siehe auch
 Die Geburt der Venus